Dalhems landskommun kan syfta på:
Dalhems landskommun, Gotland
Dalhems landskommun, Småland